Anker – rzeka w Wielkiej Brytanii, w Anglii
 Anker – wieś w Wielkiej Brytanii, w Anglii
 Anker – imię
 Anker – chińska marka elektroniczna